Apelby Communications ist ein globaler ICT-Service Provider mit Sitz in Düsseldorf.

Apelby Communications weltweit 
Die Gesellschaft hat Vertretungen in Tschechien, Tansania, Malaysia, Nigeria, Slowenien und in Italien. Darüber hinaus werden "Points of presence" in Frankfurt, Hongkong und London angegeben.

Die Hauptnetzwerktopologie besteht aus zwei PoPs in Frankfurt und Hongkong, die Teil von Equnix IBX - Rechenzentren mit vollständig redundanter Topologie und einer hohen Sicherheitsstufe sind.

Geschichte 
Die Gesellschaft wurde 2005 gegründet und hatte eine Telekommunikationslizenz für Deutschland erworben. Folgende "milestones" gibt die Firma an: 
 2008: Eintritt auf den internationalen Großhandelsmarkt. Eröffnung des neuen Zugangspunktes in Frankfurt.
 2007: Aufnahme der Leistung der ICT-Dienste in der ganzen CEE-Region.
 2008: Beitritt neuer Investoren und Erweiterung der Dienstleistungen auf dem CEE Markt.
 2009: Gründung der Vertretung in Prag und Verdoppelung des Zugangspunktes in Frankfurt.
 2010: Expansion der Gesellschaft und ihrer Telefondienste nach Afrika und in den Mittleren Osten.
 2011: Steigerung der Erlöse und des Volumens der Telefonminuten um mehr als 50 Prozent. Eröffnung des neuen Anschlusspunktes in London
 2012: Neues, auf die CEE Region orientiertes Retailprojekt.
 2013: Aufnahme des MVNO im Netz der Gesellschaft T-Mobile. Neue Projekte in Europa und Erwerb der Lizenz für die Tschechische Republik.
 2014: Neues Kundensystem implementiert.
 2015: Partnerschaft mit der TELES AG Informationstechnologien.
 2016: Neuer Zugangspunkt in Hong Kong.
 2016 bis 2019: Eröffnung von Vertretungen in weiteren Ländern in Afrika, Europa und Nordamerika.

Die Aktivität der Gesellschaft wirkte sich nach und nach auf die Steigerung der Erlöse sowie der Telefonminuten von 1.552.595.922 (2014) auf 5.440.000.000 (2019) aus.

Weblinks 
 Offizielle Website der Gesellschaft
 Erlöse und Telefonminuten 2013–2019

Einzelnachweise 
 Next Generation Wholesale: Apelby
 The Carrier Community sponsors
 Dun & Bradstreet

Unternehmen (Düsseldorf)
Gegründet 2005